Anikanowa () ist der Familienname folgender Personen: